Une agglutination désigne le rassemblement d'éléments mis en contact.

Agglutination peut désigner :
 agglutination, en immunologie, l'agrégation, c'est-à-dire la réunion en amas, de particules (germes, hématies, ..) support d'un antigène sous l'action d'anticorps spécifiques ;
 agglutination, en phonétique, une réunion d'éléments phonétiques différents en un seul élément ;
 agglutination, en typologie linguistique, un processus morphologique caractéristique des langues agglutinantes ;
 agglutination, en poétique, une forme de versification, popularisée par l'Oulipo.

Voir aussi 
 Agglutination Metal Festival, un festival de musique italien